Mužská čtyřhra Hall of Fame Tennis Championships 2016 probíhala v polovině 2016. Do deblové soutěže newportského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Jonathan Marray a Ajsám Kúreší, jehož členové nestartovali společně. Kúreší se rozhodl nastoupit do paralelně probíhající hamburské události German Open. Spoluhráčem Marrayho se stal Adil Shamasdin, s nímž odešel z turnaje jako poražený finalista.

Vítězem čtyřhry se stal druhý nasazený australský pár Samuel Groth a Chris Guccione, který ve finále zdolal britsko-kanadskou dvojici Jonathan Marray a Adil Shamasdin výsledkem 6–4 a 6–3. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali druhou společnou trofej. Guccione vybojoval třetí newportský titul a celkově páté turnajové vítězství ze čtyřhry okruhu ATP Tour a Groth pak druhý deblový titul.

Nasazení párů 
  Eric Butorac /  Scott Lipsky (1. kolo)
  '''Samuel Groth /  Chris Guccione (vítězové)
  Ken Skupski /  Neal Skupski (semifinále)
  Purav Radža /  Divij Šaran ''(semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Hall of Fame Open
ATP World Tour 2016